Вале́рия Влади́мировна Иване́нко:
 Иваненко, Валерия Владимировна (1926—1968) — украинская советская писательница, переводчица.
 Иваненко, Валерия Владимировна (род. 1966) — сооснователь первого спутникового телеканала на постсоветском пространстве.